Архиепископ Иоанн (в миру Сергей Васильевич Братолюбов; ) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Ульяновский и Мелекесский.

Биография 
Сергий Братолюбов родился  года в семье законоучителя 2-й казанской гимназии протоиерея Василия Степановича Братолюбова (1841—1909) в городе Казани Казанской губернии. Отец в 1909 году был удостоен редкой для священника награды — его жене (Софья Александровна, урождённая Плетнева) и детям пожаловано потомственное дворянство.

Последовательно учился в Казанском духовном училище, затем Казанской духовной семинарии и Казанской духовной академии. В 1906 году окончил Казанскую духовную академию со степенью кандидата богословия.

 определён на должность помощника инспектора в Симбирскую духовную семинарию.

 пострижен в монашество архиепископом Симбирским Иаковом (Пятницким) в Жадовской Казанской пустыни Симбирской епархии с наречением имени Иоанн в честь преподобного Иоанна Лествичника.

 рукоположён во иеродиакона архиепископом Иаковом, на следующий день был рукоположён в сан иеромонаха.

 назначен на должность помощника смотрителя в Усть-Сысольское духовное училище.

С апреля по октябрь 1907 года занимал должность в духовных учебных заведениях Пермской епархии — помощника смотрителя Соликамского духовного училища, а с сентября по октябрь 1908 г. — преподавал гомилетику и литургику в Пермской духовной семинарии.

С сентября 1909 года — исправляющий должность епархиального миссионера Олонецкой епархии.

С  — преподаватель обличительного богословия в Олонецкой духовной семинарии, ведал также религиозно-нравственными чтениями для жителей района Голиковке в г. Петрозаводске

 назначен на должность заведующего Могилёвскими пастырскими курсами и возведён в сан архимандрита.

С  — смотритель Каргопольского духовного училища.

 уволен от духовно-учебной службы за перемещением его на службу по ведомству протопресвитера военного и морского духовенства. Состоял в распоряжении духовного начальства Олонецкой епархии.

С  — помощник начальника Житомирского училища пастырства.

С  — исполнял должность настоятеля в Тюменском Троицком монастыре Тобольской епархии.

С 1920 по май 1921 года служил в селе Пятницком и Усть-Тунгузка Енисейской епархии.

С июня 1921 года — настоятель Тобольского Знаменского второклассного монастыря.

22 января 1922 года — патриархом Тихоном определён на кафедру епископа Берёзовского, викария Тобольской епархии.

С 1 июня 1922 года по резолюции Тобольского архиепископа Николая исполнял обязанности настоятеля Обдорских церквей и управлял церквами Берёзовского викариатства в сане архимандрита с правом служения на орлецах и с дикирием и трикирием.

В 1922 году привлекался к суду по обвинению в «сокрытии ценностей», но был оправдан.

19 мая 1923 году Керженским епископом Павлом (Волковым) был определен исполнять пастырские обязанности в Керженском единоверческом женском монастыре.

1 августа 1923 года в Москве был хиротонисан во епископа Берёзовского, викария Тобольской епархии. Хиротонию совершили патриарх Московский и всея России Тихон, архиепископ Уральский Тихон (Оболенский), епископ Каширский Николай (Могилевский) и епископ Иннокентий (Летяев).

С 10 июля по 4 августа 1924 года временно управлял Иркутской епархией.

 назначен епископом Воткинским, викарием Сарапульской епархии.

С апреля 1926 года — епископ Суздальский, викарий Владимирской епархии.

С 13 июля 1927 года — епископ Шацкий, викарий Тамбовской епархии, при этом проживал в Воткинске.

С 27 февраля 1929 года — епископ Уральский и Покровский.

С 12 сентября 1930 года — епископом Курганский.

23 октября 1931 года был арестован как «член к/р организации». Находился в заключении в Свердловском ГПУ. Проходил по групповому делу «архиепископа Синеокова-Андреевского. Тюменская обл., 1932 г.».

14 мая 1932 года Коллегией ОГПУ приговорен к пяти годам исправительно-трудовых лагерей. Отбывал наказание с июля 1932 года в Ташкентском лагере, а с 4 апреля 1933 года по 30 октября 1936 года был в Бек-Буди Узбекской ССР.

С 12 декабря 1936 года по 16 октября 1937 года по инвалидности проживал в Казани.

16 октября 1937 года был арестован и постановлением Тройки НКВД ТАССР 29 ноября 1937 года приговорён на 10 лет и отбывал наказание в 7-м отделении Сев. Ураллаге НКВД.

9 февраля 1943 года в порядке директивы НКВД НКЮ и Прокурора СССР от 23 октября 1942 г. за № 467 (18-71) 117 с.) освобождён досрочно, что явилось стало частью общего изменения ситуации, сложившейся в СССР вокруг Православной Церкви в годы Великой Отечественной войны.

С 21 июня 1943 года — архиепископ Сарапульский. 8 июля того же года на него возложено временное попечение об Удмуртской епархии, «с возношением имени Преосвященного в храмах Удмуртской епархии на общем основании».

8 сентября 1943 года был участником Московского Собора, избравшим Патриархом митрополита Сергия (Страгородского).

С 19 ноября — архиепископ Ижевский.

С 14 февраля 1945 года — архиепископ Уфимский и Башкирский.

18 ноября 1948 года уволен на покой с назначением местожительства в Жировицком монастыре Минской епархии.

27 января 1953 года назначен временно управляющим Ульяновской епархией.

4 июня 1953 года утвержден архиепископом Ульяновским и Мелекесским.

21 мая 1959 года уволен на покой по болезни с проживанием в Ульяновске, причём нового назначения на Ульяновскую кафедру не последовало (в рамках политики КПСС по «сокращению числа епархий»).

Архиепископ Иоанн скончался 27 февраля 1968 года в городе Ульяновске Ульяновской области, в возрасте 85 лет. Отпевание в Неопалимовском храме совершил епископ Сызранский Иоанн (Снычёв). Похоронен  на Воскресенском некрополе.

Реабилитирован Прокуратурой Тюменской области в 1990 году по приговору 1932 года.

Награды 
 Церковные:
 Право ношения креста на клобуке (22 февраля 1945 во внимание к архипастырским трудам и патриотической деятельности)
 Светские:
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (18 сентября 1946)

Сочинения 
 Характеристические черты русской ап(гиолог)ологетической литературы // «Православный собеседник». — 1907, январь. — С. 18.

Примечания

Ссылки 
 
 Иоанн (Братолюбов) // Открытая православная энциклопедия «Древо»
 Архиепископ Иоанн (Братолюбов)
 ИОАНН, архиепископ Ульяновский (в миру Братолюбов Сергей Васильевич)
 УФИМСКИЙ ЕПИСКОП ИОАНН БРАТОЛЮБОВ.

Архиепископы Русской православной церкви
Выпускники Казанской духовной семинарии
Выпускники Казанской духовной академии
Персоналии:Сыктывкар
Преподаватели Пермской духовной семинарии
Преподаватели Олонецкой духовной семинарии
Персоналии:Каргополь
Персоналии:Житомир
Персоналии:Сарапул
Священнослужители, репрессированные в СССР
Заключённые СевУралЛага
Посмертно реабилитированные в СССР

Участники Поместного собора Русской православной церкви (1945)